Presenting Dionne Warwick — дебютный студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1963 году на лейбле Scepter Records. Продюсерами альбома стали Берт Бакарак и Хэл Дэвид.

Об альбоме 
Благодаря песне «It’s Love That Really Counts» певица получила контракт с Scepter Records, владелице которой очень понравилось исполнение Дайон. Также для альбома была записана песня «Make It Easy on Yourself», которую через несколько лет певица перезапишет и выпустит синглом. На бэк-вокале в «Zip-a-Dee-Doo-Dah» можно услышать Ди Ди Уорвик и группу The Shirelles.

Альбом записывался в 1962 году на студии Bell Sound в Нью-Йорке. Релиз его состоялся 10 февраля 1963 года. Пластинка не попала в чарты США, однако смогла достичь 14 места в альбомном чарте Великобритании. С альбома было выпущено несколько синглов, в их числе песня «Don’t Make Me Over», которая достигла 21 места в чарте Billboard Hot 100 и 5 в Hot R&B Songs. Также в качестве сингла была выпущена песня «Wishin’ and Hopin’», которая позже станет хитом в исполнении Дасти Спрингфилд.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1963 года
Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Scepter Records
Альбомы, спродюсированные Бертом Бакараком
Альбомы, спродюсированные Хэлом Дэвидом